Lepidopsallus är ett släkte av insekter. Lepidopsallus ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ängsskinnbaggar
Lepidopsallus